Louis Henri Armand Behic ( - ), politicien français
 Michel Behic (1736 - 1827), négociant, financier, et révolutionnaire français

Patronyme breton